XIII correspond à :
 13, écrit en chiffres romains, appliqué notamment dans Rugby à XIII ou  ;
 la carte numérotée XIII qui représente une allégorie de la mort dans la série des triomphes(atouts) des anciens jeux de tarot italiens et français ;
 XIII, une série de bande dessinée et un personnage éponyme, qui ont inspiré :
 XIII, un jeu vidéo d'Ubisoft, de 2003, et son remake de 2020,
 XIII : La Conspiration, une télésuite franco-canadienne, diffusée en ,
 XIII : La Série, une série télévisée franco-canadienne, diffusée en 2011,
 un jeu de grattage de La Française des jeux.
 Les XIII, une société artistique belge.

Voir aussi